

Automobili 
 BMW i3, un'automobile prodotta dalla casa automobilistica tedesca BMW

Codici 
 I3 – codice vettore IATA di Ivoirienne de Transport Aerien

Informatica 
 Core i3 – Famiglia di microprocessori della Intel.
 i3 – gestore di finestre di tipo tiling, per i sistemi operativi GNU/Linux e BSD